Богдо-гэгэн:
 Богдо-гэгэн — глава буддийской сангхи Монголии.
 Богдо-гэгэн II (1724—1757) — второй Халха-Джебдзун-Дамба-хутухта, первоиерарх монгольских буддистов.
 Богдо-гэгэн III (1758—1773) — третий Халха-Джебдзун-Дамба-хутухта, первоиерарх монгольских буддистов.
 Богдо-гэгэн IV (1775—1813) — четвёртый Богдо-гэгэн, первоиерарх монгольских буддистов.
 Богдо-гэгэн V (1815—1841) — пятый Халха-Джебдзун-Дамба-хутухта, первоиерарх монгольских буддистов.
 Богдо-гэгэн VI (1842—1848) — шестой Богдо-гэгэн, духовный глава традиции гелуг тибетского буддизма в Монголии.
 Богдо-гэгэн VII (1847—1868) — седьмой Халха-Джебдзун-Дамба-хутухта, первоиерарх монгольских буддистов.
 Богдо-гэгэн VIII (1869—1924) — восьмой Халха-Джебцзундамба-хутухта, глава буддистов Монголии.
 Богдо-гэгэн IX (1932—2012) — девятый Джебдзун-Дамба-хутухта, тибетский лама и буддийский учёный, глава буддистов Монголии.